Berenguer je priimek več oseb:  
 Dámaso Berenguer y Fusté, španski vojak in politik  
 Jackson Berenguer Prado, brazilski rimskokatoliški škof